Het seizoen 1963/64 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 8 september 1963 en eindigde op 26 april 1964. K. Waterschei SV Thor won in Derde Klasse A, K. Sint-Niklase SK won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 R. Racing Club de Bruxelles wijzigde zijn naam in K. Sport St-Genesius-Rode.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (omkoping)
 K. Olse Merksem SC (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Voorwaarts Tienen (kampioen 4A)
 SK Beveren-Waas (kampioen 4B)
 Verbroedering Maasmechelen (vice-kampioen 4C)
 R. Stade Mouscronnois (kampioen 4D)

Noot: K. Hasseltse VV werd kampioen in 4C. Omwille van competitiefraude werd de club bestraft met degradatie. Hierdoor promoveerde vice-kampioen Verbroedering Maasmechelen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (kampioen 3A)
 K. Sint-Niklase SK (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Tongerse SV Cercle (rechtstreeks uit 3A)
 K. Daring Club Leuven (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Eeklo (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Waaslandia Burcht (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, Waterschei SV Thor en K. Sint-Niklase SK, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3